Daviess é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Daviess (Indiana)
Condado de Daviess (Kentucky)
Condado de Daviess (Missouri)

Existe ainda o
Condado de Jo Daviess, no Illinois

Desambiguações de topônimos